Luperosoma är ett släkte av skalbaggar. Luperosoma ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Luperosoma